

Населені пункти та їхні частини
 Заґроби — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Заґроби — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Заґроби — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Заґроби — частина села Крамарівка (Крамажувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки